Termenul „Seefeld” se poate referi la:

Localități în Germania
Seefeld (Holstein)
Seefeld (Oberbayern)
Localități în Austria
Seefeld în Tirol
Seefeld-Kadolz
Reith bei Seefeld